Клайтон Ли Ваагнер () — американский борец с абортами, угонщик автомобилей и грабитель. С 29 ноября по 5 декабря 2001 года входивший в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников США. Приговорён в общей сложности к 45 годам тюремного заключения в трёх разных штатах. В 2001 году совершил побег из мест отбывания наказания, однако в конце года был опознан и арестован, после чего помещён в FCI Камберленд, федеральное исправительное учреждение средней безопасности в Камберленде, штат Мэриленд, с предполагаемой датой освобождения 3 февраля 2045 года.

Биография 
Клайтон Ли Ваагнер родился 25 августа 1956 года в Северной Дакоте США. Отец Роберт Ваагнер был деспотичным человеком, имя матери Ваагнера неизвестно, как и большинство деталей его ранней биографии. В 1980-х Ваагнер женился и впоследствии вместе с женой они растили 9 детей.

В 1992 году полицейские арестовали 36-летнего Клайтона Ваагнера за вооруженное ограбление. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения, однако за примерное поведение он был освобожден уже через четыре года. После этого Ваагнер на время завязал с преступной деятельностью и проживал с семьей в парке трейлеров, в штате Пенсильвания.

В 1999 году Ваагнер почему-то решил, что бог избрал его для того, чтобы очистить США от совершения абортов. Возомнил себя по собственным словам «Господним миссией». Для исполнения своей задачи в сентябре 1999 он угнал автомобиль, незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия: (Две снайперские винтовки, помповое ружье, и два полуавтоматических пистолета). Также Ваагнер собрал несколько самодельных взрывных устройств разной мощности. Он установил личности более 30 докторов из абортных клиник и намеревался их убить. Но полиция довольно быстро вычислила его местонахождение, и выдала ордер на его арест за угон автомобиля. Ваагнер и его семья быстро направились в Сиэтл штат Вашингтон, чтобы убить первого врача из его списка по дороге останавливаясь в разных штатах, на срок от нескольких дней, до нескольких месяцев.

В декабре 2000 года в штате Иллинойс его автомобиль попал в аварию и прибывшие полицейские, при его осмотре обнаружили незарегистрированный арсенал и самодельные взрывные устройства. Клайтон Ваагнер был арестован за незаконное ношение оружия и взрывчатых веществ и доставлен в ближайший полицейский участок. Там он был «пробит» по базе данных полиции и выяснилось что в штате Пенсильвания за ним числится угон автомобиля. Ему были предъявлены обвинения и до суда он был заключен в « DeWitt County Jail» с новейшими системами безопасности (пятиметровым двойным забором, камерами слежения за заключенными и пуленепробиваемыми стеклами) в городе Кинтонн штат Иллинойс. Работники этой тюрьмы хвастливо считали, что из неё невозможно бежать.

Побег 
Ваагнер понимал, что по законам штата ему грозит не менее 15 лет заключения по совокупности предъявленных ему обвинений. И решился на побег. Всего через неделю после начала заключения, Ваагнер заметил, что только в его камере находится дверь, ведущая в технический коридор тюрьмы. По собственным словам Ваагнер посчитал это божьим знаком, и в течение двух месяцев в перерывах между проверками заключенных пытался вскрыть замок двери с помощью обычной пластмассовой расчески. Наконец в конце января — начале февраля 2001 ему это удалось, и он сумел попасть в технический коридор, однако увидел перед собой лишь сеть вентиляционных и водосточных труб. Выхода не было видно. Также проблемой Ваагнера стало то, что каждые 30 минут мимо его камеры проходил надзиратель с фонариком. 

В течение 10 дней Ваагнер по 20 минут проводил в лабиринтах технического коридора и наконец наткнулся на водосточную трубу, которая вела прямо на часть крыши здания, не освещаемую прожекторами сторожевых вышек; оттуда ему нужно было лишь спрыгнуть с высоты четырёх метров, чтобы оказаться за территорией тюрьмы. Проблема лишь состояла в том, что ширина трубы была, чуть больше суповой тарелки, а также вход в трубу преграждался решеткой держащейся на болтах. Ваагнер сел на диету и просил в письмах жене присылать ему по-больше сливового сока. Также он каждый день между проверками на 20 минут лазил к трубе и голыми руками откручивал болты на которых держалась входная решетка. 

Наконец 22 февраля 2001 года. (Всего за 22 дня до вынесения приговора), похудев на 12 килограмм, и убрав наконец входную решётку, Клайтон Ваагнер был готов. В 22.00 после очередной проверки, он быстро открыл дверь в технический коридор, почти бегом добрался до трубы, за 8 минут преодолел её, выбрался на крышу и с разбегу спрыгнул на свободной территории.

Преступления после побега 
Через 2 дня после побега Ваагнер угнал пикап в четырех километрах от исправительного учреждения. Он направился обратно в Пенсильванию. И долгое время его местонахождение полиции не удавалось определить. Пока в мае 2001 года он не напал на банк в Гарринсберге штат Пенсильвания, США. Через несколько дней он не справился с управлением и разбил угнанный автомобиль в городе Мемфис, штат Теннесси, США. Сам Ваагнер не пострадал и ему удалось сбежать с места ДТП, приехавшие полицейские обнаружили в его машине арсенал оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, и литературу написанную противниками абортов. На другом угнанном автомобиле Клайтон совершил еще одну серию вооруженных ограблений банков в июне — июле 2001 года. 7 сентября 2001 года Ваагнер покинул территорию штата Теннесси. 21 сентября того же года, ФБР добавила его номером 15 в список самых разыскиваемых преступников США. Там он был известен под псевдонимом «Внутренний террорист США»

После атак 11 сентября 2001 года, Клайтон Ли Ваагнер понял, что настало его время и опубликовав антиабортный манифест в интернете, с октября по 23 ноября 2001 года разостлал более 600 писем в различные абортные центры страны, с якобы сибирской язвой. Данные действия вызвали огромную панику и несколько таких центров закрылись на неопределенный срок.

В октябре 2001 полицейским почти удалось задержать Ваагнера по наводке хозяина кафе в котором завтракал Ваагнер, но всего за несколько минут до прибытия сотрудников правоохранительных органов, Ваагнер скрылся из кафе даже не доев свой заказ.

29 ноября 2001 года ФБР добавила имя борца с абортами в 10-ку самых разыскиваемых беглецов США, и по радио и телевидению известила об этом население страны. Ориентировки на Ваагнера были разосланы во все полицейские участники страны, а в общественных местах были развешаны объявления о розыске Клайтона.

Арест и суды 
Днем 5 декабря 2001 года Ваагнер зашел в интернет-кафе в городе Спрингделл, Огайо, США. Один из работников узнал Ваагнера по фотографии и позвонил в полицию. Когда Ваагнер выходил из кафе, его задержали прибывшие на вызов полицейские. Сопротивления он не оказал. При нем были обнаружены списки адресов более 30 абортных центров, и самодельные взрывные устройства, которые он планировал почтой разослать туда.

19 апреля 2002 года Федеральный суд штата Иллинойс признал Ваагнера виновным в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ, угоне транспортных средств и побег из под стражи, и приговорил к 15 годам тюремного заключения (10 за преступления 5 за побег), без возможности условно-досрочного освобождения.

Почти сразу после приговора Ваагнер был перевезен в штат Огайо, где начался второй судебный процесс по обвинению его, в угрозе применения насилия с помощью почтовой связи и препятствовании свободной работе абортных центров.

3 декабря 2003 года федеральный суд штата Огайо признал Ваагнера виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к 19 годам лишения свободы без права выхода досрочно.

В 2004 году Клайтон Ли Ваагнер был перевезен в Пенсильванию, для нового судебного процесса, Федеральный суд штата Пенсильвания обвинил Ваагнера в серии вооруженных ограблений банков на территории штата совершенной им с мая по июль 2001 года. В том же 2004 Ваагнер был признан виновным и приговорен судом штата к еще 11 годам и 2 месяцам тюремного заключения без права на досрочное освобождение. В последнем слове на всех тёх судах Клайтон Ли Ваагнер заявлял, что не раскаивается в содеянном.

По совокупности, общий срок заключения, который Ваагнер должен провести за решеткой, составил 45 лет. 15 из которых в тюрьме штата Иллинойс, затем 19 в тюрьме штата Огайо, и наконец 11 лет и 2 месяца в тюрьме штата Пенсильвания. Призрачная дата выхода Клайтона на свободу 3 февраля 2045 года, когда ему будет 88 лет.

Примечания 

Христианский терроризм
Террористы США
Преступники США
Грабители США
Грабители банков США
Совершившие побег из мест заключения
Угонщики автомобилей
Антиабортное насилие